Fourquet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Fourquet (1872-1948), archevêque de Guangzhou (Canton) ;
 Émile Fourquet (1862-1936), magistrat et juge d'instruction français ;
 François Fourquet (1940-), professeur de science économique ;
 Jean Fourquet (1899-2001), germaniste français ;
 Jeanne Fourquet (1454-?), connue sous le nom de Jeanne Hachette, figure emblématique de la résistance française face à Charles le Téméraire ;
 Jérôme Fourquet (1973-), politologue français ;
 Michel Fourquet (1914-1992), général français, compagnon de la Libération.

Divers 
 Fourquet, une pelle percée utilisée en brasserie.

Patronyme français